Teruo steht für:
 Teruo (Vorname), Vorname
 (5924) Teruo, Asteroid des Hauptgürtels